

Geografia 
 Distretto di Evren – distretto della provincia di Ankara, in Turchia

Persone 
 Agnès Evren – politica francese eletta al Parlamento europeo nel 2019
 Ahi Evren –  predicatore Bektashi
 Kenan Evren – politico e generale turco